Joseph Keenan ist der Name folgender Personen:

* Joseph B. Keenan (Joseph Berry Keenan; 1888–1954), US-amerikanischer Jurist und Politiker 
 Joseph Henry Keenan (1900–1977), US-amerikanischer Physiker 

Siehe auch:
 Joe Keenan